Ulisses Gérson Alves da Costa (Paraíba, 13 de outubro de 1874 — Florianópolis, 24 de outubro de 1937) foi um político brasileiro.

Foi superintendente municipal de Joinville, cargo atualmente correspondente a prefeito municipal, entre 1927 e 1930.

Ver também
Lista de prefeitos de Joinville

Prefeitos de Joinville